

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Sverige mot Frankrike

USA mot Nya Zeeland

Brasilien mot Japan

Storbritannien mot Kanada

Semifinaler

Frankrike mot Japan

Kanada mot USA

Bronsmatch

Final 

Utslagsspel